Aubrey kan verwijzen naar:

Plaatsen in de Verenigde Staten 
 Aubrey (Arkansas)
 Aubrey (Texas)

Personen 
Aubrey Anderson-Emmons, Amerikaanse actrice